Yxa steht für:
 Yxa, ursprünglicher Name von Ninnuam, schwedische Black- und Death-Metal-Band

yxa steht für:
 Mayawali (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache um Boulia, Queensland

Abkürzung